Герсфельд-Ротенбург () — район в Німеччині, в складі округу Кассель землі Гессен. Адміністративний центр — місто Бад-Герсфельд.

Населення 
Населення району становить  осіб (станом на ).

Адміністративний поділ 
Район поділяється на 16 громад () та 4 міста ():

Дані про населення наведені станом на .

Примітки

Посилання 
Офіційний сайт  

Райони Гессену